Grasburg ist:

 Grasburg (Hohenroda), ehemalige Burganlage bei Mansbach im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Grasburg (Rottleberode), Burgruine bei Rottleberode im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Grasburg (Wahlern), Burgruine bei Wahlern, Kanton Bern, Schweiz
 Herrschaft Grasburg, historisches Territorium auf dem Gebiet der Schweiz
Siehe auch:
 Grasberg
 Schwärzelsberg-Langeberg-Grasburg